Женская сборная Израиля по шахматам представляет Израиль на женских международных шахматных турнирах. Контроль и организацию осуществляет Израильская шахматная федерация. Наивысший рейтинг сборной — 2353 (1997).

Международные турниры

Статистика

Состав сборной

Состав сборной 2012

Гвардейцы 
Чаще других за сборную выступали Маша Клинова:
 На шахматных олимпиадах — 10 раз (1994—2002, 2006—2014)
 На командных чемпионатах Европы — 8 раз (1992—1997, 2003—2007, 2011—2013, 2017)

Трансферы

Достижения

Сборной 
Шахматная олимпиада

  Победитель — 1976

Индивидуальный зачёт 
Шахматная олимпиада

Командный чемпионат Европы по шахматам

Женская сборная Израиля завоевала всего три медали в личном зачёте: две серебряные медали на счету Анжелы Борсук и одна бронзовая — Ольги Васильев.

Примечания

Ссылки 

 Результаты сборной на Олимпиаде 2012 в Стамбуле

Ш
И
Шахматы в Израиле